Аггей:

 Аггей (Хаггай) — библейский пророк
 Аггей — герой легенд
 Аггей (Колосовский) — епископ Русской православной церкви, епископ Белгородский и Обоянский